Fireman puede referirse a:
 Fireman (personaje), un personaje del cómic Strombreaker.

The Fireman puede referirse a:
 The Fireman (banda), el seudónimo con el que han colaborado el músico Paul McCartney y el productor Youth.
 The Fireman (película), una película de Charles Chaplin.
 The Fireman (novela), novela de Joe Hill publicada en mayo de 2016.